Straw ist der Familienname folgender Personen:

 Ezekiel A. Straw (1819–1882), US-amerikanischer Politiker
 Jack Straw (* 1946), britischer Politiker der Labour-Party

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Straw (Kentucky)
 Straw (Montana)